Er zijn verschillende slagen bij Antiochië uitgevochten in of nabij de Turkse (vroeger Syrische) stad Antiochië omwille van haar strategische locatie aan de Orontesrivier:

 Slag bij Antiochië (145 v.Chr.): Ptolemaeus VI Philometor van Egypte bracht de Seleucidische koning Alexander Balas ten val maar stierf in de strijd; deze slag is ook bekend als de Slag bij de Oenoparus/Oinoparos.
 Slag bij Antiochië (218): Elagabalus versloeg Macrinus en werd Romeins keizer.
 Beleg van Antiochië (540): de Sassanidische koning Khusro I veroverde de stad op de Byzantijnen.
 Slag bij Antiochië (613): een Perzisch leger versloeg een Byzantijns leger onder leiding van Herakleios.
 Beleg van Antiochië (1097-1098): soldaten van de Eerste Kruistocht namen de stad in en werden op hun beurt belegerd.
 Beleg van Antiochië (1268): sultan Baibars van Egypte wierp het kruisvaardersvorstendom Antiochië om.